Сан-Джованни-Баттиста-Деколлато () — упразднённая титулярная церковь была создана Папой Павлом VI в 1969 году. Титулярная диакония принадлежала церкви Сан-Джованни-Баттиста-Деколлато, расположенной в районе Рима Рипа, на виа Сан-Джованни-Баттиста-Деколлато.

Список кардиналов-дьяконов и кардиналов-священников титулярной диаконии Сан-Джованни-Баттиста-Деколлато 
 Марио Назалли Рокка ди Корнелиано (30 апреля 1969 — 30 июня 1979), титул pro illa vice (30 июня 1979 — 9 ноября 1988, до смерти);
 вакансия (1988—2013);
 Титулярная диакония упразднена в 2013 году.

Ссылки 
 Титулярная церковь Сан-Джованни-Баттиста-Деколлато Catholic Hierarchy;
 Титулярная церковь Сан-Джованни-Баттиста-Деколлато www.gcatholic.org.

Иоанн Креститель